Assaf ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Assaf (1903–1963), israelischer Politiker
 Christian Assaf (* 1972), französischer Politiker
 Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf (* 1949), saudi-arabischer Politiker
 Khaled Al-Assaf (* 1964), kuwaitischer Schwimmer
 Mikhayl Assaf (1887–1970), syrischer Erzbischof der Melkitisch Griechisch-Katholischen Kirche
 Mohammed Assaf (* 1989), palästinensischer Gewinner der zweiten Staffel von Arab Idol
 Simon Yussuf Assaf (1938–2013), libanesischer Priester, Islamwissenschaftler und Poet